Paia steht für:
 Pāʻia, Stadt auf Maui

Paia ist der Familienname folgender Personen:
 Delfo Ramella Paia, italienischer Skispringer
 Grete Paia (* 1995), estnische Sängerin 
 Ian Paia (* 1990), salomonischer Fußballspieler